Склади команд — учасниць фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2000 року.

Англія

Бельгія

Данія

Іспанія

Італія

Нідерланди

Німеччина

Норвегія

Португалія

Румунія

Словенія

Туреччина

Франція

Чехія

Швеція

Югославія 

Чемпіонат Європи з футболу 2000